Lagarrigue (Lot-et-Garonne)
 Lagarrigue (Tarn)
ook:
gemeenten met de naam Garrigues